Fredh ist der Name von

 Emma Fredh (* 1990), schwedische Ruderin
 Terje Fredh (* 1934), schwedischer Schriftsteller
 Rune Fredh (1945–2006), norwegischer Politiker